GERD (ekonomia)
 GERD – w medycynie, choroba refluksowa przełyku
 "Wielka Tama Etiopskiego Odrodzenia" ang. Grand Ethiopian Renaissance Dam (w skrócie GERD) na rzece Nil Błękitny w Etiopii.